Craig steht für:
 Craig (Name), männlicher Vor- und Familienname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Craig (Alaska), Ort in der Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska
 Craig (Colorado), Stadt im Moffat County, Colorado
 Craig (Indiana), Gemeindefreies Gebiet im Decatur County, Indiana
 Craig (Iowa), Stadt im Plymouth County, Iowa
 Craig (Kalifornien), Geisterstadt im Butte County, Kalifornien
 Craig (Kansas), Ort im Johnson County, Kansas
 Craig (Mississippi), Ort im Oktibbeha County, Mississippi
 Craig (Missouri), Stadt im Holt County, Missouri
 Craig (Montana), Gemeindefreies Gebiet im Lewis and Clark County, Montana
 Craig (Nebraska), Ort im Burt County, Nebraska
 Craig (Oklahoma), Ort im Pittsburg County, Oklahoma
 Craig (Pennsylvania)
 Craig (Virginia)
 Craig County (Oklahoma)
 Craig County (Virginia)

weitere geografische Objekte:
 Ailsa Craig (Ontario), Ort in Kanada
 Craig Pond, Süßwassertümpel im Viktorialand, Antarktika
 Craig Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika
 Ailsa Craig, eine zu Schottland gehörende Insel

im NRHP gelistete Objekte:
 Craig County Courthouse, in Vinita, Oklahoma, ID-Nr. 84002994
 Craig Family Farm, in Linden, Tennessee, ID-Nr. 05001219
 Craig Farmstead, in Gastonia, North Carolina, ID-Nr. 06000292
 Craig Healing Springs, in Craig Springs, Virginia, ID-Nr. 82004551
 Craig House, in Lancaster, South Carolina, ID-Nr. 90000093
 Craig Mansion, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 92001013
 Craig Run East Fork Rockshelter, in Mills Mountain, West Virginia, ID-Nr. 93000493
 Craig Run East Fork Slider Rockshelter, in Mills Mountain, West Virginia, ID-Nr. 93000494
 Craig Run West Fork Rockshelter, in Mills Mountain, West Virginia, ID-Nr. 93000492
 Craig-Beasley House, in Franklin, Tennessee, ID-Nr. 03001342
 Craig-Bryan House, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 87002320
 Craig-Flowers House, in Vicksburg, Mississippi, ID-Nr. 84002352
 Craig-Johnson Mill Dam and Mill Sites, in Great Crossing, Kentucky, ID-Nr. 75000828
 Craig-Seay House, in Como, Mississippi, ID-Nr. 84002292

Siehe auch:
 Craig Run
 Craig Ranch Regional Park
 Eela Craig, österreichische Rockband
 James Craig (Schiff)
 Craig-Interpolation
 Craik
 Creagh
 Crag
 Cragg
 Craigs